21 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 36 шахової Олмпіади, що проходила з 14 по 30 жовтня 2004 року в іспанському місті — Кальвія (Балеарські острови).

У змаганнях взяли участь 87 команд (Іспанія була представлена двома командами), у складі яких грали 345 шахісток (52 гросмейстера, 80 міжнародних майстри, 29 майстрів ФІДЕ та 6 гросмейстерів, 28 міжнародних майстри і 1 майстер ФІДЕ - чоловіки. Учасники зіграли 1806 партії.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). → 4. Коефіцієнтом Бергера.

Контроль часу: 90 хвилин на гру, якщо гра незавершувалась - 30 секунд на один хід.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Бх — Коефіцієнт Бухгольца.
 Бг — Коефіцієнт Бергера.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
2004 у шахах
Шахові турніри 2004
Шахові змагання в Іспанії
Балеарські острови
Жовтень 2004